Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Montenegro. IJsland heeft geen ambassade in Montenegro.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Montenegro
IJslandse